Рефа́т Шемседи́нович Мустафа́ев (; ) — советский государственный и партийный деятель, секретарь Крымского обкома ВКП(б), партизан, участник Великой Отечественной войны.

Биография 
Родился в 1911 году в деревне Биюк-Янкой Таврической губернии, по национальности крымский татарин.

В октябре 1933 года призывался на срочную службу в РККА.

Вступил в РКСМ, продвигался по партийной линии, был избран делегатом XVIII съезда ВКП(б) в марте 1939 года, в 1940 году стал один из секретарей Крымского обкома ВКП(б). После начала Великой Отечественной войны призван в Красную армию как политработник. Присвоено звание батальонного комиссара.

В партизанах Крыма 
В партизанском движении Крыма зимой 1942—1943 года создалось критическое положение. Фронт отступил к Волге и Кавказу, снабжение по воздуху сократилось до минимума. В 1942 году на Большую землю по воздуху был эвакуирован целый ряд руководителей во главе с А. В. Мокроусовым, много партизан первого призыва осени 1941 годы погибли. Партизанское движение в Крымских горах было обезглавлено, в то время как Крымский обком находился в Краснодаре, а потом в Сочи, как и Южный штаб партизанского движения. В этот период ситуация в Крыму с руководством была взята под контроль центральными партийными органами. Решением секретаря ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкова из действующей армии был отозван довоенный секретарь Крымского обкома ВКП(б) Рефат Мустафаев, его направили в крымский лес с полномочиями секретаря подпольного обкома. Первый секретарь Крымского обкома В. С. Булатов с теми же полномочиями в это же время направил в лес ещё одного партийного работника — П. Р. Ямпольского. Вместе с Н. Д. Луговым, бывшим до войны секретарем Зуйского райкома, который находился в партизанах с октября 1941 они вновь, вторично, сформировали Крымский подпольный обком ВКП(б), который подчинялся находившемуся в Сочи Крымскому обкому (В. С. Булатов).

По мере продвижения фронта на запад изменились настроения населения, выросла поддержка партизан со стороны крымских татар, участились случаи перехода к партизанам участников отрядов самообороны с оружием. К тому времени, кроме партийной должности, Рефат Мустафаев также стал комиссаром Восточного соединения партизан Крыма (командир В. С. Кузнецов), сформированного в январе-феврале 1944 года, которое включало 2 и 3 партизанские бригады. Оно действовало в лесах между Карасубазаром, Старым Крымом и Судаком.

При освобождении Крыма весной 1944 партизаны Восточного соединения наносили удары по отступающим частям врага. 13 апреля 1944 войска 227-й стрелковой дивизии, 257-го отдельного танкового полка и бойцы 3-й бригады Восточного партизанского соединения освободили Старый Крым.

Службу продолжил в 33-й армии. Был переаттестован в майора.

Награды 
Рефат Мустафаев представлялся к Ордену Ленина, ордену Красного Знамени, однако в связи с депортацией крымских татар все представления отложили. В 1943 году награждён медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В 1945 медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После прохождения проверок был направлен в места проживания депортированных в Среднюю Азию. Умер в 1984 году в городе Андижан Узбекской ССР.

См. также 
 Партизанское движение в Крыму во время Великой Отечественной войны
 Луговой, Николай Дмитриевич
Селимов, Мустафа Веисович

Примечания

Литература 
 Поляков В. Е. Партизанское движение в Крыму, 1941-1944 гг. // Симферополь : Ариал, 2013 г. - 487 с. — ISBN 978-617-648-229-1
 Поляков В. Е. Страшная правда о Великой Отечественной. Партизаны без грифа "Секретно" // Издательство: Эксмо, 2009 г. - 384 с. — ISBN 978-5-699-36685-9
 Филиппов С. Территориальные руководители ВКП(б) в 1934—1939 гг. Справочник. — Москва, РОССПЭН, 2016.
 Басов А. В. Крым в Великой Отечественной войне. 1941—1945. М.: Наука, 1987. 334 с
 Македонский М. А. Пламя над Крымом (воспоминания командира Южного соединения партизанских отрядов Крыма). 3-е изд., пер. и доп. Симферополь, 1969. — 304 с.
 Вергасов И. В. В горах Таврии. Симферополь, 1959
 Козлов И. А. В крымском подполье (воспоминания). М., «Художественная литература», 1972. — 480 стр., илл.
 Ф. И. Федоренко. Годы партизанские, 1941—1944. — Симферополь: Таврия, 1990. — 285 с. — ISBN 5-7780-0151-7.
 С. Н. Шаповалова, В. Н. Барбух, Л. Н. Вьюницкая, А. А. Ляхович, С. М. Щербак. Крым, памятники славы и бессмертия. — «Таврия», 1985. — 238 с.

Ссылки 
 Некролог
 Биографическая карточка Р. Ш. Мустафаева

Секретари Крымского обкома КПСС
Партизаны Великой Отечественной войны
Члены КПСС
Батальонные комиссары
Командиры партизанских отрядов и соединений в Великой Отечественной войне
Партизаны Крыма
Делегаты XVIII съезда ВКП(б)
Выпускники Крымскотатарской школы № 13 (Симферополь)